Пудова — женская форма фамилии .
 Пудова, Анфиса Николаевна (1916 — не ранее 1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Пудова, Валентина Тихоновна (род. 1964) — удмуртская певица.
 Пудова, Ирина Владимировна (род. 1982) — российская телеведущая.

См. также 
 Пудово